Unimodularität steht in der Mathematik für verschiedene Eigenschaften:
 Eine unimodulare Affinität hat Determinante .
 Eine unimodulare Form ist eine Bilinearform, deren assoziierte Matrix unimodular ist.
 Ein unimodulares Gitter ist ein Gitter mit Diskriminante .
 Eine unimodulare Gruppe ist eine lokalkompakte topologische Gruppe, deren linkes und rechtes Haarmaß übereinstimmen.
 Eine unimodulare komplexe Zahl hat Betrag , eine unimodulare Funktion hat komplexe Werte vom Betrag .
 Eine unimodulare Transformation ist eine lineare Transformation mit ganzen rationalen Koeffizienten und Determinante .
 Eine (endlich-dimensionale) Hopf-Algebra ist unimodular genau dann, wenn jedes linke Integral auch ein rechtes ist.

Siehe auch 
 Unimodulare Matrix

Mathematik